The Movie — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 16 вересня 2008 р. Гост: DJ Drama. У 2009 вийшов сиквел The Movie: Part 2 (The Sequel). У березні 2013 мікстейп посів 17-ту сходинку рейтингу «50 найкращих мікстейпів реперів» за версією журналу Complex.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane